Jezero Streževo (makedonska: Ezero Streževo, Езеро Стрежево) är en reservoar i Nordmakedonien. Den ligger i kommunen Opsjtina Bitola, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Jezero Streževo ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den sträcker sig 3,9 kilometer i nord-sydlig riktning, och 3,5 kilometer i öst-västlig riktning.

Följande samhällen ligger vid Jezero Streževo:

 Obednik (479 invånare)
 Lera (444 invånare)
 Streževo (366 invånare)

I omgivningarna runt Jezero Streževo växer i huvudsak blandskog. Runt Jezero Streževo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Insjöar i Nordmakedonien
Insjöar i Nordmakedonien större än 2 kvadratkilometer